Асунсион Окотлан има више значења:

 Општина Асунсион Окотлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Асунсион Окотлан (Асунсион Окотлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику